Made in Japan, ausztrál indie rockegyüttes, 2009–2014.

Albumok
 Made in Japan, a Deep Purple koncertalbuma, 1972.
 Made in Japan, a Flower Travellin' Band stúdióalbuma, 1972.
 Made in Japan, a Siniestro Total stúdióalbuma, 1993.
 Made in Japan, a Deep Forest koncertalbuma, 1999.
 Made in Japan, a Whitesnake koncertalbuma, 2013.
 Made in Japan, Ayumi Hamasaki stúdióalbuma, 2016.

Hasonló címmel
 Made in Japan (Live at Parco Capello), Elio e le Storie Tese koncertalbuma, 2001.
 Maiden Japan, az Iron Maiden koncertalbuma, 1981.